Robert Mugabe (1924-2019), een Zimbabwaans staatshoofd
Grace Mugabe (1965), de vrouw van Robert Mugabe
Mugabe Were (1968-2008), een Keniaans politicus
Mugabe (2019), Zimbabwaanse film uit 2019